Айаґе́ () — місцевість в Японії, в префектурі Сайтама. Село в період нового часу. Складова села Осато.

Джерела та література 
 — С.57.
 — С.1.

Місцевості Японії